Aleksandr Zubkov – slittinista e bobbista russo
 Andrej Zubkov – cestista russo
 Oleksandr Zubkov – calciatore ucraino
 Viktor Alekseevič Zubkov – politico russo, nato nel 1941
 Viktor Zubkov – cestista sovietico, nato nel 1937